Matanza bezeichnet:
 Matanza (Kolumbien), eine Gemeinde in Kolumbien
 Matanza Cueto, eigentlich Jeffrey Cobb (* 1982), ein guamischer Ringer und Wrestler

Siehe auch:
 La Matanza